Lipia se poate referi la:
Lipia, Argeș
Lipia, Buzău
Lipia, Ilfov